Mama est l'équivalent de maman dans plusieurs langues.

Personnes

Nom propre 
 Mama Casset
 Mama Ouattara
 Mama Béa
 Mama Arouna
 رذريتيً
 Big Mama Thornton
 Mama's Boys
 Mama Coca
 Mama Quilla

Ethnonyme 
 Les Mama, un peuple du Nigeria

Musique 

 Mama, une chanson du groupe Genesis, sorti en 1983 ;
 Mama, une chanson du groupe Spice Girls, sortie en 1997 ;
 Mama, un album du chanteur Vitas, sorti en 2003 ;
 Mama, le premier mini-album des boys band sud-coréano-chinois EXO-K et EXO-M sorti le   :
 Mama, un single de cet album .

Mama peut aussi faire référence à :
 The Mamas and the Papas, un groupe américain  ;
 Mama Africa, un album studio de Peter Tosh, sorti en 1983 ;
 Sing to me Mama, une chanson interprétée par Karen Cheryl et sortie en 1978 en musique ;
 Mnet Asian Music Awards, dont le sigle est MAMA.

Cinéma 

 Baby Mama, un film américain de Michael McCullers, sorti en 2008 ;
 Mama, un court métrage américain de Sid Marcus et Robert McKimson sorti en 1976 ;
 Mama (en ), le titre russe du film réalisé par Denis Evstigneïev en 1999 ;
 Mama, un film d'horreur hispano-canadien, réalisé par Andrés Muschietti et sorti en 2013 ;
 Ma ma, un film espagnol de Julio Medem (2015) ;
 Mama, un court métrage américain de Tancredi Di Paola sorti en 2018 ;
 Mamá, mamá, mamá, un film argentin de Sol Berruezo Pichon-Rivière sorti en 2020.

Télévision 

 Mama, une série télévisée américaine diffusée entre 1949 et 1957 ;
 Mamá, une série télévisée vénézuélienne diffusée en 1975 ;
 Mama, une série télévisée coréenne diffusée en 2014.

Toponymes 

 Mama, une ville ivoirienne près de Gagnoa ;
 MAMA, le musée d'art moderne d'Alger ;
 Mama, une rivière de Sibérie ;
 Mama, un village du Cameroun dans la commune de Melong.

Entreprises 
 Mama Shelter, une chaine hôtelière créée par Serge Trigano